Stoß steht für:
 Stoß (Militär), für eine Form der offensiven Kampfhandlungen.
 Stoß (Bergbau) ist im Bergbau die jeweils senkrecht (auch schräg) stehende Wand.
 einen aufgeschichteten Stapel, siehe Stapelungsmechanik
 in der Jägersprache die Gesamtheit der Steuerfedern eines Vogels
 Stoß (Einheit), eine Vieheinheit
 Stoß (Holzmaß), ein Brennholzmaß
 Stoß (Mengeneinheit), altes Zählmaß
 eine Holzverbindung
 Stoß (Glücksspiel), ein Kartenglücksspiel
 ein Ausdruck beim Schafkopf (vergleichbar dem „Kontra“ beim Skat)
 den deutschen Namen der Gemeinde Štós in der Ostslowakei
 (6106) Stoss, Asteroid des Hauptgürtels

Eine ruckartige Bewegung, zum Beispiel durch einen Aufprall, die eine Erschütterung auslöst oder Energie überträgt:
 Stoß (Physik), eine sehr kurze Wechselwirkung zwischen zwei Körpern
 in der Mathematik, der Physik und der Astronomie eine abrupte, sich fortpflanzende Änderung der Zustandsgrößen, siehe Stoßwelle und Verdichtungsstoß
 Zusammenstoß im Verkehr allgemein eine Kollision und im Schienenverkehr ein Gefährliches Ereignis
 beim Fechten einen Stich mit der Stoßwaffe
 in der Leichtathletik das Stoßen der Kugel, siehe Kugelstoßen

Grenzflächen oder -orte:
 ein Montagestoß, an dem zwei Bauteile bei der Montage zusammengefügt werden.
 die ebene Fläche, an denen zwei zu verbindende Bauelemente aufeinanderstoßen, siehe Fügen (Fertigungstechnik)
 Schienenstoß in der Eisenbahntechnik
 im Bergbau die seitliche Begrenzung eines Grubenbaus, siehe Stollen (Bergbau)
 Stoßborte in der Schneiderei

Stoß oder Stoss ist der Familienname folgender Personen:
 Stoß (Geigenbauer), eine Geigenbauerfamilie des 18. und 19. Jahrhunderts
 Alfred Stoß (1885–1944), deutscher Marineoffizier und antisemitischer Autor
 Andreas Stoß (um 1480–1540), Karmelit
 Franz Stoß (1909–1995), österreichischer Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter
 Irma Stoß (1887–1975), deutsche Lehrerin und Schulleiterin
 Jochen Stoss (* 1942), deutscher Pressefotograf
 Karl Stoss (* 1956), österreichischer Manager und Sportfunktionär
 Sebastian Stoss (* 1986), österreichischer Schwimmer
 Stanislaus Stoß (polnisch Stanisław Stwosz; * um 1478, † 1528), Bildhauer und -schnitzer der Spätgotik
 Susann Stoss (* 1964), deutsche Journalistin US-amerikanischer Herkunft
 Veit Stoß (1447–1533), deutscher Bildhauer der Spätgotik

Stoss steht für:
 Stoss AR, einen Passübergang in der Schweiz, an dem 1405 die Schlacht am Stoss stattfand
 Stoss, einen Berg im Alpstein
 eine andere Variante des deutschen Namens der Gemeinde Štós in der Ostslowakei

STOSS steht für:
 STudie Open Source System, eine Studie zur Implementierung und Verteilung von Wienux

Siehe auch:

 Steinbruch Stoß
 Stoos
 Stooss
 Stooß
 Stos
 Stöß
 Strafstoß (Begriffsklärung)

Abkürzung